Такмичење у скијашким скоковима на Зимским олимпијским играма 1924. у Шамонију одржано је у само једној дисциплини, мушкарци скокови са скаконице 71 м. Амерички скакач Андрес Хуген је завршио такмичење на четвртом месту. Након 50 година, 1974. године после прерачунавања резултата Американцу је додељена бронзана медаља. Исправљена грешка је захваљујући норвешким историчарима спорта. Такмичење је одржано у понедељак 4. фебруара 1924.

Земље учеснице 
Укупно је учествовало 27 скакача из девет земаља.

Освајачи медаља

Резултати 

Ово такмичење је одржана у Ле Мону на 71 метарској скакаоници. Победник такмичења Јакоб Тулин Тамс је такође освојио и сребрну медаљу у једрењу на Летњим олимпијским играма 1936.. Тако је он један од ретких спортиста да освоји медаље и на зимским и летњим олимпијским играма.

Резултати прве серије скокова 
Прва серија скокова је одржана 4. фебруара 1924.

Резултати друге серије скокова 

Друга серија скокова је одржана 4. фебруара 1924.

Коначнан резултат

Референце

Спољашње везе 
 International Olympic Committee results database
 Official Official Olympic Report
 sports-reference

Скијашки скокови на Зимским олимпијским играма
Спортови на Зимским олимпијским играма 1924.